Amancay (también amancaya o amancayo, del quechua amanqay o hamanq'ay) es el nombre en español de varias especies vegetales, de flores en unos casos blancas y en otros amarillas.

 Dos especies del género Alstroemeria, nativas de América del Sur, en los Andes patagónicos:
 Alstroemeria aurea.
 Alstroemeria patagonica.
 Helianthus chilensis.
 Dos especies del género Hippeastrum:
 Hippeastrum bicolor, también conocido como chupatodo o flor de lis;
 Hippeastrum solandiflorum:
 Fevillea cordifolia, también conocida como javilla.
 Elisena longipetala, también conocida como chirca.
 Dos especies del género Plumeria:
 Plumeria alba, también conocida como tabaiba.
 Plumeria rubra, también conocida como frangipani o alelí rojo.

Con la grafía amancai, se conoce también a:
 Dos especies del género Hymenocallis:
 Hymenocallis amancay.
 Hymenocallis hamancae.
 Ismene hamancae.
 Dos especies del género Thevetia:
 Thevetia nerifolia.
 Thevetia peruviana.
 Especies del género Ismene:
 Ismene amancaes

Referencias